The Laughing Policeman – brano musicale di Charles Penrose 
 L'ispettore Martin ha teso la trappola (The Laughing Policeman) – film del 1973 diretto da Stuart Rosenberg